Montigny-le-Roi, antiga comuna francesa avui integrada a Val-de-Meuse.
 Montigny-le-Roi, antic nom de la comuna francesa de Montigny-la-Resle.